Raven Klaasen e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in semifinale da Alexander e Miša Zverev.

Łukasz Kubot e Marcelo Melo hanno sconfitto in finale Alexander e Miša Zverev con il punteggio di 5-7, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (campioni)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinale)

 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
 Florin Mergea /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Qualificati 
  Andre Begemann /  Tim Pütz (quarti di finale)

Wildcard 

  Dustin Brown /  Jan-Lennard Struff (primo turno)

 Florian Mayer /  Philipp Petzschner (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Julio Peralta (primo turno)

 Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (primo turno)

Qualificati 

  Andre Begemann /  Tim Pütz

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Gerry Weber Open 2017